

Озерище — село в Чечерському районі Гомельської області Білорусі.
 Озерище — село в Осиповицькому районі Могилівської області Білорусі.

 Озерище — залізнична станція в Мінську.

Озерище — село в Жуковському районі Брянської області РФ.
 Озерище — село в Злинковському районі Брянської області РФ.
 Озерище — колишнє село в Почепському районі Брянської області РФ.
 Озерище — село в Стародубському районі Брянської області РФ.
 Озерище — село в Дорогобузькому районі Смоленської області РФ.
 Озерище — село в Смоленському районі Смоленської області РФ.

Озерище — село в Україні, у Канівському районі Черкаської області.

 Верхнє Озерище — комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні.

Також 
 Озерщина (значення)
 Озерки